Přesvědčování (persvaze) je ovlivňování druhého takovým způsobem, že ochotně sám přijme náš názor, postoj či přesvědčení. Je výrazně méně autoritativní než přikazování.

Přesvědčení můžeme charakterizovat jako ztotožnění se s něčím, vnitřní zaujetí. Stává se součástí osobnosti a proto se jej vlastník snaží vždy silně obhajovat, neboť kdyby jej neobhájil, připadal by si, že ztrácí kromě svého předsevzetí také kus svého já.

Je to forma ovlivňování, znamená překonávat určitý odpor naopak ovlivňování může být doporučení, kde si jedinec má možnost volby. Přesvědčování je jednostranné působení, kdežto ovlivňování probíhá oboustranně.

Typy přesvědčování 
Lze rozeznávat několik typů přesvědčování:
 Argumentace (logické zdůvodňování, vysvětlování, dokazování apod.)
 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu
 Dotaz či výzva
 Neverbální komunikací a svrchním tónem řeči
 Působení na emoce (projevují se prvky manipulace, podmanivé působení a přikazování nebo naopak sliby, výhrůžky, tresty a odměny)

Chyby v přesvědčování 
V přesvědčování lze nalézt několik chyb:
 Osobní zaujatost – vztah k přesvědčované osobě
 Černobílé myšlení – klam, který vychází ze stanoviska, že jsou pouze dvě hodnoty (dobro nebo zlo, správně nebo špatně, pozitivně či negativně; skutečnost však není takhle jednoznačná)
 Falešná autorita – omyl, který vzniká tím, že autorita nemá v daném oboru způsobilost
 Předčasné zobecňování – je to zobecňování nalezené vlastnosti u jednoho prvku na všechny ostatní prvky
 Poukazování na tradici – omyl, kdy jsou zažité určité zvyklosti, které se dřív dělali a je požadované, aby byly zachovány
 Argumentování bez návaznosti – závěry nevychází z předložených dokladů (věřím někomu, protože je hezký, bohatý…)
 Hromadění argumentů pro jednu možnost – úplná ignorace či zamlčení jiných argumentů či uhýbání od podrobností (odkrytí jen obecných informací)
 Vybírání ze dvou možností - i když existuje více možností, jsou pouze dvě předkládány jako jediné možné
 Chybné eliminování – postupné vyloučení existujících alternativ, až zůstane jediná, která je často složitější
 Populisticky zneužívající negativní lidské vlastnosti – napadání určitého člověka či organizace, místo daného problému (diskriminace Romů)
 Nátlak – argument síly
 Ad populum – klam, kdy jsou jisté argumenty nahrazeny populárními, působením na předsudky (veřejné mínění)
 Nesprávná premisa - tvrzení již od začátku je sám o sobě klam a to ovlivňuje další vyvozování (Duše nemůže zemřít, protože žije věčně.)
 Tautologie – definice „kruhem“, což znamená, že řečník dokazuje výskyt něčeho tím, že to existuje (vždy pravdivý výrok)
 Chyba v uvažování - klamný argument, z kterého nevyplývá závěr (Nejkvalitnější obchody jsou „kamenné“.)

Možné záměrné cíle 
Přesvědčování může mít záměrně některé cíle:
 Převzetí či osvojení určitého názoru, postoje či reakce
 Přesvědčit druhého, aby pokračoval v tom, co dělá, ačkoliv jedinec už dál nechce
 Zlepšovat
 Zastrašit
 Ukončit aktivitu
 Redukce aktivity apod.

Související články 
 Vymývání mozku

Literatura 

Sociologie jazyka
Lidská komunikace